Caribou Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Caribou Mountain (Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska, 1032 m)	
 Caribou Mountain (Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska, 563 m)	
 Caribou Mountain (Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska, 960 m)	
 Caribou Mountain (Idaho)	
 Caribou Mountain (Kalifornien)	
 Caribou Mountain (Franklin County, Maine)	
 Caribou Mountain (Hancock County, Maine)	
 Caribou Mountain (Oxford County, Maine)	
 Caribou Mountain (Montana)